Натуральне число 1763
 1763 рік до нашої ери
 1763 рік нашої ери